KRK Uralets ali Jekaterinburška športna palača je zaprta športna dvorana, ki se nahaja v Jekaterinburgu v Rusiji. Uporablja se za različne dogodke v zaprtih prostorih in je domača arena hokejskega kluba Avtomobilist Yekaterinburg. Kapaciteta arene je 5.500 gledalcev.

Zunanje povezave 

 http://krk-uralec.ru/ Uradna stran
 Informacije o prizorišču 

Jekaterinburg
Športni objekti v Rusiji
Infopolje mapframe brez OSM relation ID na Wikipodatkih